Зачёт Кубка IBU 2013/2014 по гонкам преследования.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (женщины) на сайте IBU 

Гонки преследования
Кубок IBU